Romanche peut faire référence à :
 le romanche, une langue parlée en Suisse, dans les Grisons ;
 la Ligue romanche, une organisation linguistique et culturelle suisse ;
 La Romanche, navire de la Marine française qui embarqua l'expédition pluridisciplinaire française au cap Horn (1882-1883).

Toponymes 
 la Romanche, un torrent du sud-est de la France ;
 la fosse Romanche, une fosse océanique de l'océan Atlantique ;
 le glacier Romanche, en Terre de Feu, Chili.